Dallina är ett släkte av armfotingar som beskrevs av Beecher 1893. Dallina ingår i familjen Dallinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Dallina